R49 peut faire référence à :
 Troubles de la voix, d’après la Classification internationale des maladies ; 
 la phrase de risque : « Peut provoquer le cancer par inhalation», sur les étiquettes des produits chimiques.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres